Хошангабад:

 Хошангабад — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Хошангабад — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.